Бычковская — славянская фамилия, женская форма фамилии .
 Бычковская, Зинаида Михайловна (род. 1941) — работница советской легкой промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Бычковская, Тамара Александровна (род. 19??) — главный редактор радио «Слово».